Associació Internacional d'Hispanistes, organització internacional per a la promoció dels estudis de llengua i literatura hispàniques
 Associació Internacional d'Hotels, associació internacional d'empreses del ram de l'hostaleria
 Acadèmia Internacional d'Heràldica, organització internacional per a la promoció dels estudis d'heràldica
 Hepatitis autoimmunitària (del seu nom en anglès Autoimmune Hepatitis), malaltia autoimmunitària crònica que afecta el fetge